Бидинген може бити:

 Бидинген (Хесен), град у округу Ветерау, у њемачкој покрајини Хесен.
 Бидинген (Баварска), општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.